(1974- ), sportif britannique
Martin Wright (1912–2001), bioingénieur britannique 
 (1955- ), chef d'orchestre américain

Voir aussi 
Marty Wright, catcheur